

Onomastica
 Cusmano – variante del nome proprio di persona Cosimo

Persone
 Claudio Cusmano – musicista italiano
 Giacomo Cusmano – presbitero italiano
 Mariano Cusmano – pittore italiano